Espiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espiel (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Espiel (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar